Río Pomba puede referirse a:
 Río Pomba (Minas Gerais) - municipio brasileño del Estado de Minas Gerais.
 Río Pomba - río brasileño de los Estados de Minas Gerais y de Río de Janeiro.